Płonica peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

 Płonica, village de la voïvodie de Lubusz.
 Płonica, village de la voïvodie de Poméranie.
 Płonica, village de la voïvodie de Basse-Silésie.